Нижнее Мальцево — название населённых пунктов в России:

 Нижнее Мальцево — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Нижнее Мальцево — село в Сасовском районе Рязанской области.

См. также 
 Верхнее Мальцево
 Мальцево